De La Place ist der Name folgender Personen:

 François-Marie-Joseph de La Place (1757–1823), französischer Latinist und Romanist
 Jean-Baptiste Meusnier de la Place (häufig einfach Meusnier; 1754–1793), französischer Mathematiker, Ingenieur und General